Niemcy:
 Cracau – dzielnica Krefeld
 Cracau – dzielnica Magdeburga

Osoby:
 Johannes Cracau – niemiecki aptekarz

Inne:
 Cracau – zamek

Zobacz też:
 Krakau